Opium (oppio) può riferirsi a:

Cinema
Opium – film del 1919 diretto da Robert Reinert
Opium – film del 1991 diretto da Turar Duisebayev
Opium – film del 2013 diretto da Arielle Dombasle

Musica 
 Opium – album dei KMFDM del 1984
 Opium – singolo dei Moonspell del 1996, dall'album Irreligious

Altro 
 Opium – profumo di Yves Saint-Laurent